Název Luční potok nese řada českých a moravských potoků:
 Luční potok (přítok Bíliny) – pravostranný přítok Bíliny v okrese Teplice
 Luční potok (přítok Bobrůvky) – pravostranný přítok Bobrůvky v okrese Žďár nad Sázavou
 Luční potok (přítok Čechtického potoka) – levostranný přítok Čechtického potoka v okrese Benešov
 Luční potok (přítok Černošínského potoka) – levostranný přítok Černošínského potoka v okrese Tachov
 Luční potok (přítok Čisté) – levostranný přítok Čisté v okrese Trutnov
 Luční potok (přítok Daníže) – pravostranný přítok Daníže v okrese Znojmo
 Luční potok (přítok Jesenice) – pravostranný přítok Jesenice v okrese Rakovník
 Luční potok (přítok Kamenice) – pravostranný přítok Kamenice v okresech Děčín a Česká Lípa
 Luční potok (přítok Labe) – pravostranný přítok Labe v okresech Litoměřice a Ústí nad Labem
 Luční potok (přítok Ličné) – pravostranný přítok Ličné v okrese Trutnov
 Luční potok (přítok Lužické Nisy) – levostranný přítok Lužické Nisy v okrese Liberec
 Luční potok (přítok Manětínského potoka) (též Hrádecký potok) – levostranný přítok Manětínského potoka v okresech Karlovy Vary a Plzeň-sever
 Luční potok (přítok Moravské Dyje) – levostranný přítok Moravské Dyje v okrese Jindřichův Hradec
 Luční potok (přítok Mže) – levostranný přítok Mže v okrese Plzeň-sever
 Luční potok (přítok Načetínského potoka) – pravostranný přítok Načetínského potoka v okrese Chomutov
 Luční potok (přítok Otavy) – levostranný přítok Otavy v okrese Klatovy
 Luční potok (přítok Radbuzy) – levostranný přítok Radbuzy v okresech Plzeň-sever a Plzeň-město
 Luční potok (přítok Teplé) – levostranný přítok Teplé v okrese Cheb
 Luční potok (přítok Úpy) – pravostranný přítok Úpy v okrese Trutnov
 Luční potok (přítok Vilémovského potoka) – pravostranný přítok Vilémovského potoka v okrese Děčín
 Luční potok (přítok Vlčího potoka) – pravostranný přítok Vlčího potoka v okrese Trutnov
 Luční potok (přítok Vltavy) – pravostranný přítok Vltavy v okrese České Budějovice
 Luční potok (přítok Volarského potoka) – pravostranný přítok Volarského potoka v okrese Prachatice
 Luční potok (přítok Zlatého potoka) – pravostranný přítok Zlatého potoka v okrese Prachatice

… nebo chráněná území:
 1 Luční potok (Evropsky významná lokalita) – Evropsky významná lokalita v okrese Liberec
 2 Luční potok (přírodní rezervace) – přírodní rezervace v okrese Rakovník